Le nom italien Castelnuovo (en français Château-neuf) peut faire référence à :

Communes italiennes 
 Castelnuovo (historiquement en allemand Neuenhaus ou Neuburg), une commune italienne de la province autonome de Trente, dans le Trentin-Haut-Adige
Castelnuovo Belbo, une commune italienne de la province d'Asti
Castelnuovo Berardenga, une commune italienne de la province de Sienne
Castelnuovo Bocca d'Adda, une commune italienne de la province de Lodi
Castelnuovo Bormida, une commune italienne de la province d'Alexandrie
Castelnuovo Bozzente, une commune italienne de la province de Côme
Castelnuovo Calcea, une commune italienne de la province d'Asti
Castelnuovo Cilento, une commune italienne de la province de Salerne
Castelnuovo del Garda, une commune italienne de la province de Vérone
Castelnuovo della Daunia, une commune italienne de la province de Foggia
Castelnuovo di Ceva, une commune italienne de la province de Coni
Castelnuovo di Conza, une commune italienne de la province de Salerne
Castelnuovo di Farfa, une commune italienne de la province de Rieti
Castelnuovo di Garfagnana, une commune italienne de la province de Lucques
Castelnuovo di Porto, une commune italienne de la province de Rome
Castelnuovo di Val di Cecina, une commune italienne de la province de Pise
Castelnuovo Don Bosco, une commune italienne de la province d'Asti
Castelnuovo Magra, une commune italienne de la province de La Spezia
Castelnuovo Nigra, une commune italienne de la province de Turin
Castelnuovo Parano, une commune italienne de la province de Frosinone
Castelnuovo Rangone, une commune italienne de la province de Modène
Castelnuovo Scrivia, une commune italienne de la province d'Alexandrie
 Castelnuovo, une frazione de la commune italienne d'Assise en Ombrie

Autres communes 
 Herceg Novi (même signification), une ville du Monténégro

Cinéma 
 Castelnuovo (film), un film de Stefano Savati

Monuments 
 Castel Nuovo, un château de Naples.
 Villa Castelnuovo, une villa de Palerme.

Patronyme 

 Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), compositeur italien
Jacques Castelnuovo , Président du Comité de l'Alliance Israélite (AIU) 
Emma Castelnuovo (1913-2014), mathématicienne et enseignante italienne
 Nino Castelnuovo (1936-2021), acteur italien.